Никлас Фюллькруг (; ) — немецкий футболист, нападающий клуба «Вердер» и сборной Германии.

Клубная карьера 
Профессиональную карьеру начал в 2012 году в составе клуба «Вердер». 24 августа 2013 был отдан в годичную аренду в «Гройтер». 2 ноября он забил 4 гола за новый клуб в матче против «Эрцгебирге» (6:2). В 2014 перешел в «Нюрнберг», где сыграл в 54 матчах и забил 17 голов. В июле 2016 года подписал контракт с «Ганновер 96». В начале 2018 оформил хет-трик в матче против «Майнц 05», после чего получил вызов в национальную сборную Германии.

В сезоне 2019/20 Фюллькруг снова вернулся в «Вердер». 26 сентября 2020 года сделал свой второй хет-трик в Бундеслиге в выездном матче против «Шальке-04» (3:1). Во Второй Бундеслиге 2021/2022 Никлас забил 19 голов и помог своему клубу вернуться в Бундеслигу. В начале сезона чемпионата Германии 2022/2023 забил 10 голов в 14 матчах, что побудило тренера сборной Германии Ханси Флика вызвать его на чемпионат мира.

Карьера в сборной 
В ноябре 2022 года Фюллькруг был вызван в сборную Германии на чемпионат мира в Катаре. Дебютировал за сборную в товарищеском матче против Омана, выйдя на поле на замену и забив единственный гол в матче, а также став самым старым дебютировавшим полевым игроком сборной за последние 20 лет. 27 ноября Фюллькруг забил свой первый гол на чемпионате мира, сравняв счёт в матче против Испании (1:1) и принеся сборной первое очко на турнире. 1 декабря забил гол в победном матче против Коста-Рики (4:2), но Германия покинула турнир на стадии группового этапа, так как заняла третье место в группе по разнице мячей.

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль Никласа Фюллькруга на сайте weltfussball.de
 Профиль Никласа Фюллькруга на сайте dfb.de
 Профиль Никласа Фюллькруга на сайте transfermarkt.de
 Профиль Никласа Фюллькруга на сайте kicker.de

Футболисты Германии
Игроки ФК «Вердер»
Игроки ФК «Вердер II»
Игроки ФК «Гройтер Фюрт»
Игроки ФК «Нюрнберг»
Игроки ФК «Ганновер 96»